Кубок УЕФА 1993/94 — 23-й розыгрыш кубка УЕФА, победителем стал «Интернационале», обыгравший в финале «Казино СВ».

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1993/94 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1993/94 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1993/94 на сайте RSSSF

Сезон 1993/94
Футбол в Европе в 1993 году
Футбол в Европе в 1994 году